Pervomajsk – cittadina russa, nell'oblast' di Nižnij Novgorod
 Pervomajs'k – città dell'Ucraina, nell'oblast' di Luhans'k
 Pervomajs'k – città dell'Ucraina, nell'oblast' di Mykolaïv
 Pervomajskaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Pervomajskaja – stazione temporanea della metropolitana di Mosca, in servizio dal 1954 al 1961

Pagine correlate 
 Pervomajskij
 Pervomajskoe